Примавера има више значења:

 Примавера (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Примавера, Ел Суспиро (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Примавера (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Примавера (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Примавера (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Примавера, Асијенда де Примавера (Унион де Сан Антонио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Примавера (Сантијаго Јосондуа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Примавера (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Примавера (Камарго), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику